Guilty Gear:

 Guilty Gear — видеоигра в жанре файтинг, первая в одноимённой серии.
 Guilty Gear — серия спрайтовых файтинг-игр.
 Guilty Gear Isuka  — видеоигра из серии двухмерных файтингов Guilty Gear.
 Guilty Gear X — вторая игра в серии двухмерных файтингов Guilty Gear.
 Guilty Gear XX — видеоигра, третья в серии двухмерных файтингов Guilty Gear.
 Guilty Gear Xrd — видеоигра в жанре файтинг из серии Guilty Gear.